Список аэропортов штата Джорджия Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

FAA location identifiers link to airport page at the Georgia Department of Transportation.

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Олбани
| ABY
| ABY
| KABY
| Southwest Georgia Regional Airport
| PR
| align=right | 34 712 

|- valign=top
| Атланта
| ATL
| ATL
| KATL
| Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта
| PR
| align=right | 41 352 038 

|- valign=top
| Огаста
| AGS
| AGS
| KAGS
| Augusta Regional Airport at Bush Field
| PR
| align=right | 134 716 

|- valign=top
| Брансуик
| BQK
| BQK
| KBQK
| Brunswick Golden Isles Airport
| PR
| align=right | 26 725 

|- valign=top
| Колумбус
| CSG
| CSG
| KCSG
| Columbus Metropolitan Airport
| PR
| align=right | 44 872 

|- valign=top
| Мейкон
| MCN
| MCN
| KMCN
| Middle Georgia Regional Airport
| PR
| align=right | 13 303 

|- valign=top
| Саванна
| SAV
| SAV
| KSAV
| Savannah/Hilton Head International Airport
| PR
| align=right | 950 904 

|- valign=top
| Валдоста
| VLD
| VLD
| KVLD
| Valdosta Regional Airport
| PR
| align=right | 39 829 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Атенс
| AHN
| AHN
| KAHN
| Athens-Ben Epps Airport
| CS 
| align=right | 6 738 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Атланта / Киннесау
| RYY
| 
| KRYY
| Cobb County Airport (McCollum Field)
| RL
| align=right | 16 

|- valign=top
| Атланта
| PDK
| PDK
| KPDK
| DeKalb-Peachtree Airport
| RL
| align=right | 163 

|- valign=top
| Атланта
| FTY
| FTС
| KFTС
| Fulton County Airport (Charlie Brown Field)
| RL
| align=right | 19 

|- valign=top
| Атланта
| FFC
| 
| KFFC
| Peachtree City Airport (Falcon Field)
| RL
| align=right | 3 

|- valign=top
| Картесвиль
| VPC
| 
| KVPC
| Cartersville Airport
| RL
| 

|- valign=top
| Гейнсвилль
| GVL
| GVL
| KGVL
| Lee Gilmer Memorial Airport
| RL
| align=right | 3 

|- valign=top
| Хэмптон
| 4A7
|
|
| Clayton County Airport (Tara Field)
| RL
| 

|- valign=top
| Лоренсвиль
| LZU
| 
| KLZU
| Gwinnett County Airport (Briscoe Field)
| RL
| 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Адель
| 15J
|
|
| Cook County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Алма
| AMG
| 
| KAMG
| Bacon County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Америкус
| ACJ
| 
| KACJ
| Souther Field
| GA
| 

|- valign=top
| Ашберн
| 75J
|
|
| Turner County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Огаста
| DNL
| DNL
| KDNL
| Daniel Field
| GA
| 

|- valign=top
| Бейнбридж
| BGE
| BGE
| KBGE
| Decatur County Industrial Airpark
| GA
| 

|- valign=top
| Бексли
| BHC
| 
| KBHC
| Baxley Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Blairsville
| 46A
|
|
| Blairsville Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Блейкли
| BIJ 
| 
| KBIJ
| Early County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Брансуик
| SSI
| SSI
| KSSI
| Malcolm McKinnon Airport
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Батлер
| 6A1
|
|
| Butler Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Каиро
| 70J
|
|
| Cairo-Grady County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Калхун
| CZL
| 
| KCZL
| Tom B. David Field
| GA
| 

|- valign=top
| Камилла
| CXU
| 
| KCXU
| Camilla-Mitchell County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Кэнон
| 18A
|
|
| Franklin County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Кэнтон
| 47A
|
|
| Cherokee County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Кэрролтон
| CTJ
| 
| KCTJ
| West Georgia Regional Airport (O.V. Gray Field)
| GA
| 

|- valign=top
| Седартаун
| 4A4
|
|
| Polk County Airport (Cornelius Moore Field)
| GA
|

|- valign=top
| Клакстон
| CWV
| 
| KCWV
| Claxton-Evans County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Кокран
| 48A
|
|
| Cochran Airport
| GA
|

|- valign=top
| Cordele
| CKF
| CKF
| KCKF
| Crisp County-Cordele Airport
| GA
|

|- valign=top
| Cornelia
| AJR
| 
| KAJR
| Habersham County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Covington
| 9A1
|
|
| Covington Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Cuthbert
| 25J
|
|
| Cuthbert-Randolph Airport
| GA
|

|- valign=top
| Даллас
| n/a
|
|
| Paulding County Airport (under construction)
| GA
|

|- valign=top
| Далтон
| DNN
| DNN
| KDNN
| Dalton Municipal Airport
| GA
| align=right | 7 

|- valign=top
| Досон
| 16J
|
|
| Dawson Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Donalsonville
| 17J
|
|
| Donalsonville Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Дуглас
| DQH
| 
| KDQH
| Douglas Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Даблин
| DBN
| DBN
| KDBN
| W.H. "Bud" Barron Field
| GA
| 

|- valign=top
| Eastman
| EZM
| 
| KEZM
| Heart of Georgia Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Elberton
| 27A
|
|
| Elbert County Airport (Patz Field)
| GA
|

|- valign=top
| Ellijay
| 49A
|
|
| Gilmer County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Fitzgerald
| FZG
| 
| KFZG
| Fitzgerald Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Fort Stewart / Hinesville
| LHW
| LIY
| KLHW
| Wright Army Airfield
| GA
|

|- valign=top
| Greensboro
| 3J7
|
|
| Greene County Regional Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Griffin
| 6A2
|
|
| Griffin-Spaulding County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Hazlehurst
| AZE
| 
| KAZE
| Hazlehurst Airport
| GA
|

|- valign=top
| Хайнсвилл
| 2J2
|
|
| Liberty County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Homerville
| HOE
| 
| KHOE
| Homerville Airport
| GA
|

|- valign=top
| Jasper
| JZP
| 
| KJZP
| Pickens County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Джефферсон
| 19A
|
|
| Jackson County Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Jekyll Island
| 09J
|
|
| Jekyll Island Airport
| GA
|

|- valign=top
| Джесуп
| JES
| 
| KJES
| Jesup-Wayne County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Лафейетт
| 9A5
|
|
| Barwick-LaFayette Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ла-Грейндж
| LGC
| LGC
| KLGC
| LaGrange-Callaway Airport
| GA
|

|- valign=top
| Louisville
| 2J3
|
|
| Louisville Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Мейкон
| MAC
| MAC
| KMAC
| Macon Downtown Airport (was Herbert Smart Airport)
| GA
| align=right | 7 

|- valign=top
| Madison
| 52A
|
|
| Madison Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| McRae
| MQW
| MQW
| KMQW
| Telfair-Wheeler Airport
| GA
|

|- valign=top
| Metter
| MHP
| 
| KMHP
| Metter Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Милледжвилл
| MLJ
| MLJ
| KMLJ
| Baldwin County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Миллен
| 2J5
|
|
| Millen Airport
| GA
|

|- valign=top
| Monroe
| D73
|
|
| Monroe-Walton County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Montezuma
| 53A
|
|
| Dr. C.P. Savage Sr. Airport
| GA
|

|- valign=top
| Моултри
| MGR
| MGR
| KMGR
| Moultrie Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Nahunta
| 4J1
|
|
| Brantley County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Нашвилл
| 4J2
|
|
| Berrien County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ньюнан
| CCO
| 
| KCCO
| Newnan-Coweta County Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Перри
| PXE
| 
| KPXE
| Perry-Houston County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Pine Mountain
| PIM
| PIM
| KPIM
| Harris County Airport (was Callaway Gardens-Harris County Airport)
| GA
|

|- valign=top
| Куитмен
| 4J5
|
|
| Quitman-Brooks County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Reidsville
| RVJ
| 
| KRVJ
| Reidsville Municipal Airport (Swinton Smith Field)
| GA
|

|- valign=top
| Ром
| RMG
| RMG
| KRMG
| Richard B. Russell Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Сандерсвилл
| OKZ
| 
| KOKZ
| Kaolin Field
| GA
|

|- valign=top
| St. Marys
| 4J6
|
|
| St. Marys Airport
| GA
|

|- valign=top
| Стейтсборо
| TBR
| TBR
| KTBR
| Statesboro-Bulloch County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Суайнсборо
| SBO
| 
| KSBO
| Emanuel County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Sylvania
| JYL
| 
| KJYL
| Plantation Airpark
| GA
|

|- valign=top
| Sylvester
| SYV
| SYV
| KSYV
| Sylvester Airport
| GA
|

|- valign=top
| Томастон
| OPN
| 
| KOPN
| Thomaston-Upton County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Thomasville
| TVI
| TVI
| KTVI
| Thomasville Regional Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Томсон
| HQU
| 
| KHQU
| Thomson-McDuffie County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Тифтон
| TMA
| TMA
| KTMA
| Henry Tift Myers Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Токкоа
| TOC
| TOC
| KTOC
| Toccoa Airport (R.G. LeTourneau Field)
| GA
|

|- valign=top
| Видейлия
| VDI
| VDI
| KVDI
| Vidalia Regional Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Warm Springs
| 5A9
|
|
| Roosevelt Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Вашингтон
| IIY
| 
| KIIY
| Washington-Wilkes County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Уайкросс
| AYS
| AYS
| KAYS
| Waycross-Ware County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Уэйнсборо
| BXG
| 
| KBXG
| Burke County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Winder
| WDR
| WDR
| KWDR
| Northeast Georgia Regional Airport (was Winder-Barrow Airport)
| GA
| 

|- valign=top
| Wrens
| 65J
|
|
| Wrens Memorial Airport
| GA
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Бьюна-Виста
| 82A
|
|
| Marion County Airport
|
|

|- valign=top
| Dahlonega
| 9A0
|
|
| Lumpkin County-Wimpys Airport
|
|

|- valign=top
| Folkston
| 3J6
|
|
| Davis Field
|
|

|- valign=top
| Hawkinsville
| 51A
|
|
| Hawkinsville-Pulaski County Airport
|
|

|- valign=top
| Moultrie
| MUL
| MUL
| KMUL
| Spence Airport
|
|

|- valign=top
| Palmetto
| 8A9
|
|
| South Fulton Airport
|
|

|- valign=top
| Plains
| 7A9
|
|
| Peterson Field
|
|

|- valign=top
| Soperton
| 4J8
|
|
| Treutlen County Airport
|
|

|- valign=top
| Stockbridge
| 4A0
|
|
| Berry Hill Airport
|
|

|- valign=top
| Уорнер-Робинс
| 5A2
|
|
| Warner Robins Airpark
|
|

|- valign=top
| Williamson
| GA2
|
|
| Peach State Airport
|
|

|- valign=top
| Woolsey
| 3RU
|
|
| Rust Airstrip
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие государственные и военные аэропорты
|
|

|- valign=top
| Fort Benning / Колумбус
| LSF
| LSF
| KLSF
| Lawson Army Airfield
|
| align=right | 1 389 

|- valign=top
| Marietta
| MGE
| MGE
| KMGE
| Dobbins Air Reserve Base / NAS Atlanta
|
| align=right | 29 

|- valign=top
| Саванна
| SVN
| SVN
| KSVN
| Hunter Army Airfield / Fort Stewart
|
| align=right | 3 167 

|- valign=top
| Валдоста
| VAD
| VAD
| KVAD
| Moody Air Force Base
|
| align=right | 761 

|- valign=top
| Warner Robins
| WRB
| WRB
| KWRB
| Robins Air Force Base
|
| align=right | 1 658 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Олбани
|
| NAB
|
| NAS Albany (closed 1979)
|
|

|- valign=top
| Брансуик
|
| NEA
|
| NAS Glynco (closed 1970s)
|
|

|- valign=top
| Chamblee
|
|
|
| NAS Atlanta (relocated to Marietta in 1959) 
|
|

|- valign=top
| Колумбус
|
| MKF
|
| McKenna AAF
|
|

|- valign=top
| Forest Park
|
| FOP
|
| Morris AAF (closed 1970s)
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007-2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2006, as published November 26, 2007.

State:
 Georgia Department of Transportation (GDOT): Aviation Programs

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Georgia - FAA, IATA and ICAO airport codes.
 Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Georgia

 Ссылки 
 Lists of airports in Georgia (U.S. state):
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Джорджия
Аэропорты